Mornico al Serio – comune italiano in provincia di Bergamo.
Mornico Losana – comune italiano in provincia di Pavia.